La route nationale 532 peut désigner :
 La  Route nationale 532, en Espagne
 La Route nationale 532, en France

Voir aussi